Das Mercantile Credit Snooker Classic 1987 war ein professionelles Snookerweltranglistenturnier im Rahmen der Saison 1986/87. Es wurde vom 2. bis zum 11. Januar 1987 im Norbreck Castle Hotel im englischen Blackpool ausgetragen. Sieger wurde Steve Davis, der im Finale Jimmy White mit 13:12 besiegte. Das höchste Break des Turnieres spielte Cliff Thorburn mit einem 140er-Break.

Preisgeld 
Das Preisgeld erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20.000 Pfund Sterling auf knapp 250.000 £, wovon knapp ein Fünftel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Nach vier Jahren in Warrington wechselte der Austragungsort des Turnieres mit dieser Austragung ins Norbreck Castle Hotel in Blackpool, wo es bis einschließlich 1990 bleiben sollte. Wie auch schon im Vorjahr waren die Top 32 der Weltrangliste für die erste Hauptrunde gesetzt, die restlichen Spieler mussten durch eine bzw. zwei Qualifikationsrunden und ermittelten 32 Spieler, die sich für die erste Hauptrunde qualifizierten. Bis zum Viertelfinale wurde im Modus Best of 9 Frames gespielt, im Halbfinale im Modus Best of 17 und das Finale im Modus Best of 25 Frames.

Finale 
Im Halbfinale hatte der Erstplatzierte der Weltrangliste sowie WM-Finalist des Vorjahres Steve Davis den 17-jährigen Schotten Stephen Hendry besiegt, der trotz Weltranglistenplatz 51 bis ins Halbfinale vorgestoßen war. Sein Gegner Jimmy White auf Weltranglistenplatz 5 musste im Halbfinale auch einen vielversprechenden Newcomer besiegen; White konnte den 23-jährigen Dean Reynolds erst im letztmöglichsten Frame bezwingen.

White, selbst erst 24 Jahre alt, konnte die erste beiden Frames zur 0:2-Führung gewinnen, doch der dreifache Weltmeister Steve Davis glich erst aus und ging dann mit 3:2 in Führung. White glich selbst aus, bevor Davis wieder in Führung ging. Nach einem erneuten Ausgleich und einer erneuten Führung seitens Davis konnte White wieder zum Stand von 5:5 ausgleichen. Davis gewann die nächsten beiden Frames, doch White ließ nicht locker und glich wieder aus. Davis gelang es erneut, in Führung zu gehen, zum zweiten Mal in Folge mit zwei Frames. White konnte die Führung um einen Frame verringern, doch Davis stellte mit dem Gewinn des nächsten Frames den alten Abstand wieder her. White verringerte erneut zum 10:9, doch Davis konnte den nächsten Frame zum 11:9 gewinnen. Mit 36:47 ging der nächste Frame knapp an White, der kurz darauf durch ein 75er-Break zum 11:11 ausglich. Davis konnte zwar den nächsten Frame zur erneuten Führung gewinnen, doch White zwang ihm mit dem Gewinn des 24. Frames in den Decider. White ging mit 35:0 in Führung und verließ den Tisch mit nur einer langen Roten für Davis. Dieser nutzte die Chance und siegte am Ende mit 75:35, sodass er zum vierten Mal das Classic gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis zum 12. November 1986 statt. Die 46 schlechtesten teilnehmenden Spieler der Weltrangliste (ab Platz 73 inklusive der Spieler auf dem mehrfach geteiltem 119. Platz) traten in der ersten Runde im K.-o.-Modus gegeneinander an. Die Sieger der jeweiligen Partien trafen auf die verbleibenden Spieler ab Platz 33, sodass sich am Ende 32 Spieler für die erste Hauptrunde qualifizieren konnten.

Century-Breaks 
Während des gesamten Turnieres wurden 19 Centurys gespielt, wovon 16 in der Hauptrunde gespielt wurden.

Qualifikation 
  Stephen Hendry: 136
  Mark Bennett: 122, 102
  Tommy Murphy: 109

Hauptrunde

Einzelnachweise 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Blackpool